Oku peut être :
 Afrique
 les Okus, groupe ethnique du Cameroun et du Nigeria ;
 oku, langue bantoïde du Cameroun ;
 Oku, arrondissement administratif du département de Bui au Cameroun ;
 massif d'Oku, chaîne de montagnes volcaniques du Cameroun ;
 mont Oku, montagne du Cameroun culminant à  d'altitude, situé dans la province du Nord-Ouest ;
 Elak-Oku, une commune du Cameroun ;
 lac Oku, lac formé dans un des cratères du mont Oku au Cameroun.
Japon
 Oku (esthétique), notion d’architecture japonaise, couches spatiales imbriquées qui dissimulent mais ne cachent pas entièrement ;
 Hiroya Oku (né en 1967), auteur de bande dessinée japonais.
 Azerbaïdjan
 Ökü, village du rayon de Yardimli en Azerbaïdjan.
Autres
l'oku, une espèce de Star Wars.